Пелешенко — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Пелешенко, Александр Юрьевич (род. 1994) — украинский тяжелоатлет, выступающий в весовой категории до 85 кг.
 Пелешенко, Лариса Александровна (в девичестве Ага́пова; род. 1964, Сланцы) — советская и российская легкоатлетка, серебряный призёр Олимпийских игр в толкании ядра.